Raționalizare se poate referi la:

 Raționalizare, dirijarea consumului unor produse și servicii 
 Raționalizare (economie), îmbunătățirea economiei pe baza unor principii raționale
 Raționalizare (matematică), transformarea unei expresii algebrice iraționale într-una care nu conține radicali
 Raționalizare (sociologie), înlocuirea motivațiilor bazate pe sentimente cu cele bazate pe rațiune (conștientizare)